Ныша — название населённых пунктов в России:

 Ныша — деревня в Кизнерском районе Удмуртии
 Ныша — деревня в Можгинском районе Удмуртии